humus (próchnica)
 hummus lub humus (potrawa)